Toda – miasto w Japonii
 (6049) Toda – planetoida
 toda – język z rodziny drawidyjskiej
 Todowie – grupa etniczna w Indiach
 Erika Toda – japońska aktorka